Île de Batz, een Frans eilandje aan de Bretonse noordkust
 Île-de-Batz, een gemeente in het Franse departement Finistère (de gemeente op het bovengenoemde eiland)
 Batz-sur-Mer, een plaats in Frankrijk in het departement Loire-Atlantique
 Bätz, een bekende Nederlandse orgelbouwersfamilie